Во́йкин — русская фамилия. Известные носители:

 Войкин, Валерий Григорьевич (1945—2020) — советский толкатель ядра, тренер.
 Войкин, Сергей Борисович (род. 1952) — советский хоккеист, российский тренер.

 Войкина, Татьяна Игоревна (Иванова; род. 1981) — российская легкоатлетка.